Ahti Karjalainen – politico finlandese
 Jouko Karjalainen – ex combinatista nordico finlandese
 Olli-Pekka Karjalainen – martellista finlandese
 Rasmus Karjalainen – calciatore finlandese
 Sampo Karjalainen – imprenditore finlandese